KM se može odnositi na:

 Konvertibilna marka, zvanična valuta u Bosni i Hercegovini
 Kilometar, merna jedinica